

Persone 
 Danil Kutuzov – giocatore di calcio a 5 russo
 Michail Illarionovič Kutuzov – generale russo
 Vitalij Kutuzov (Vital' Kutuzaŭ) – calciatore e hockeista su ghiaccio bielorusso

 Natal'ja Anatol'evna Kutuzova – pallanuotista russa
 Viktorija Kutuzova – tennista ucraina

Altro 
 2492 Kutuzov – asteroide del sistema solare
 Ordine di Kutuzov – onorificenza sovietica
 Ordine di Kutuzov – onorificenza russa
 Kutuzovo – centro abitato della Russia, nell'oblast' di Kaliningrad
 Kutuzov – film del 1943 diretto da Vladimir Petrov